Атаулла́ (Гатаулла́) Баязи́тов (; 1846, Темгенево, Касимовский уезд, Рязанская губерния, Российская империя — , Петербург, Российская империя) — религиозный и общественный деятель, многолетний лидер мусульманской общины Петербурга. Служил преподавателем тюркских наречий и мусульманского права в Учебном отделе восточных языков Азиатского департамента, драгоманом Первого департамента Министерства иностранных дел в чине надворного советника. Учредил первую газету на татарском языке — «Нур» («Свет»). В 1880-х годах стал инициатором строительства Петербургской соборной мечети.

Биография 
Атаулла Баязитов родился в 1846 г. деревне Тюменсу Касимовского уезда Рязанской губернии в семье имама. Начальное образование получил в медресе своего отца. Учился в медресе «Баймурад» Касимовского уезда, затем в медресе «Кышкар» Казанского уезда. В 1867 гjle Баязитов вернулся в село Четаево (Чутай) и в течение трёх лет преподавал логику и философию в сельском медресе. В 1870 году выдержал экзамен в Оренбургском магометанском духовном собрании и получил звание имама-хатыба-джалия мударриса.

В 1871 году Атаулла Баязитов получил приглашение из Петербурга, где возглавил 2-й мусульманский приход. Богослужения прихода проходили в квартире А. Баязитова по адресу Набережная реки Мойки, дом 22, кв. 28. Позже был назначен старшим ахуном в крымскотатарском эскадроне Собственного Его Императорского Величества Конвоя и Отдельного гвардейского корпуса. Служил переводчиком и преподавателем в Учебном отделе восточных языков Азиатского департамента Министерства иностранных дел, Николаевского кадетского корпуса и других учебных заведений Петербурга.

В 1880-х годах Баязитов обращался за разрешением издавать газету «Хэфтэ» («Неделя») на татарском и русском языках. Лишь в сентябре 1905 года он получил разрешение и стал учредителем и редактором газеты «Нур» («Свет»), которая стала первой в Петербурге газетой, издаваемой на татарском языке (казанском диалекте).

В 1881 году Баязитов, вместе с имамом первого мусульманского прихода М. З.-Ш Юнусовым, обратился к властям Петербурга за разрешением на строительство Петербургской соборной мечети. Одновременно с этим началась всероссийская кампания по сбору средств на строительство мечети, ставшая видным феноменом общественного движения российских мусульман. В 1906 году Баязитов получил разрешение правительства учредить и возглавить Особый комитет уполномоченных лиц по сбору средств на строительство мечети. За период с 1883 по 1898 гг. было собрано около 37 000 рублей. Третьего февраля 1910 года состоялась церемония закладки мечети. Будучи уже тяжело больным, Баязитов принял участие в торжественном акте закладки мечети и даже произнес речь.

В апреле 1911 года Баязитов умер. В день похорон ему были отданы почести как высшему мусульманскому деятелю Петербурга: по приказу петербургского градоначальника на пять минут было остановлено движение городского транспорта, а из заводских труб издавались протяжные гудки. Баязитова похоронили на Магометанском кладбище. Могила не сохранилась. В 2011 году, в связи со столетием со дня смерти Баязитова, на средства, собранные Татарской национальной культурной автономией Санкт-Петербурга, на кладбище был установлен кенотаф Баязитова.

Труды 
Атаулла Баязитов является автором книг по исламу. В книге «Возражение на речь Эрнеста Ренана: Ислам и наука» он вступил в полемику с французским ученым Ренаном, который заявлял о несовместимости положений ислама и рационального знания. В книге «Отношение Ислама к науке и иноверцам» Баязитов доказывал, что одним из основополагающих принципов веротерпимости ислама является цивилизованное отношение к иноверцам. В работе «Ислам и прогресс» Баязитов утверждал о принципиальной совместимости исламской религии и прогресса.

Награды 
Заслуги Атауллы Баязитова отмечены золотой и серебряной медалями «За усердие» для ношения на шее на Станиславовской ленте; орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 2-й и 3-й степеней; орденом Эмира Бухарского и иранского ордена Льва и солнца.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Богословы Российской империи
Редакторы Российской империи
Дипломаты Российской империи
Персоналии:Ислам в Российской империи
Выпускники медресе
Надворные советники
Похороненные на Магометанском кладбище (Санкт-Петербург)